Příjmení Goodman [gudmen] nosí tyto osobnosti:

Amy Goodmanová (1957) – americká novinářka
Benny Goodman (1909–1986) – americký jazzový hudebník
Jerry Goodman (1949) – americký houslista
John Goodman (1952) – americký herec
Magnus Goodman (1898–1991) – kanadský hokejista
Nelson Goodman (1906–1998) – americký filosof

Anglická příjmení